Een verkeersweg:
 N469 (België)
 N469 (Frankrijk)
 N469 (Nederland), zie Provinciale weg 469
 N469 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing